Тюрингерберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80127. На территории коммуны расположены руины замка Блюменег.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Мюллер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

См. также 
 Замок Блюменег

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга